Das Pontins Professional 1997 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Saison 1996/97. Es wurde im Juni nach der Weltmeisterschaft in Pontins’ Ferienresort in Prestatyn an der Nordküste von Wales ausgetragen.

Titelverteidiger Ken Doherty schied im Halbfinale aus und verpasste damit bei seiner fünften Teilnahme erstmals das Finale. Sieger wurde Martin Clark, der im Endspiel den Doherty-Bezwinger Andy Hicks mit 9:7 besiegte.

Finalrunde 
8 Spieler traten in einem Ausscheidungsturnier an und spielten in drei Runden den Sieger aus.

Century-Breaks 
Ken Doherty erzielte in den letzten fünf Ausgaben von Pontins Professional insgesamt 11 Breaks von 100 Punkten oder mehr.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1997
1997